Medium Rarities  − album incluso nella raccolta Squeeze Box: The Complete Works of "Weird Al" Yankovic di "Weird Al" Yankovic del 2017
Medium Rarities  − album dei Cattle Decapitation del 2018
Medium Rarities  − album dei Mastodon del 2020